Vegetatie:
 Zode (vegetatie)
 Graszode

Kooksel:
 Koken (voedselverhitting)
 Waterzooi - een Vlaams gerecht
 Zootje (gerecht) - een Nederlands gerecht

Zieden:
 zeepproductie; zie Zeepzieder
 Koken van woede, bijvoorbeeld "hij is ziedend"